

Musica 
 Rebelde – album degli RBD del 2004
 Rebelde – singolo degli RBD del 2004
 Rebelde (Edição Brasil) – album degli RBD del 2005

Televisione 
 Rebelde – telenovela brasiliana
 Rebelde – telenovela messicana del 2004
 Rebelde – serie televisiva messicana del 2022